Тихомель () — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 272 человека. Почтовый индекс — 30231. Телефонный код — 3841. Занимает площадь 0,074 км². Код КОАТУУ — 6820380503.

Достопримечательности 
Тихомельское городище — городище XII века в бассейне реки Горыни, в 1 км от села Тихомель, на месте древнерусского города Тихомля.

Местный совет 
30235, Хмельницкая обл., Белогорский р-н, с. Воробиевка, ул. Центральная, 7

Примечания

Ссылки 
 Тихомель на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Белогорского района (Хмельницкая область)